Er wordt een knock-out systeem gespeeld met 102 deelnemers (51 koppels). Koppels worden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking) van week 46/2021. De 16 hoogste geplaatste koppels hebben in de eerste ronde een beschermde plaats. Een wedstrijd is gewonnen als er drie sets zijn gewonnen. Er wordt niet om derde plek gestreden. De winnaars van de finale bemachtigen de gouden medaille, de verliezers van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

Het Chinese koppel Xu Xin en Liu Shiwen verdedigen hun titel niet .

Nederland is niet vertegenwoordigd. De Belgische spelers Florent Lambiet en Nathalie Marchetti vormen een koppel.

De 16 hoogst geplaatste koppels van week 46 hebben een beschermde plaatsing: seed 1 krijgt plaats 1, seed 2 krijgt plaats 64, seeds 5 t/m 8 loten om plaatsen 16, 17, 48 en 49. Seeds 9 t/m 16 loten om plaatsen 8, 9, 24, 25, 40, 41, 56 en 57. De overige 48 plaatsen worden ook via loting op 21 november bepaald.

Op 22 november werd bekend gemaakt dat een Chinees koppel en een Amerikaans koppel, vanwege het vijftigjarige jubileum van Ping Pong Diplomacy, zullen wisselen van partner. Lin Gaoyuan en Lily Zhang werden ingeschreven als koppel, evenals Kanak Jha en Wang Manyu.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier 

Gemengd